Trinius ist:

 der antike Name des Flusses Trigno in Italien

Trinius ist der Familienname folgender Personen:

 August Trinius (1851–1919), deutscher Wanderschriftsteller
 Carl Bernhard Trinius (1778–1844), deutscher Arzt, Dichter und Botaniker
 Johann Anton Trinius (1722–1784), deutscher evangelischer Pfarrer
 Reinhold Trinius (1934–2018), deutscher Politiker (SPD)